Mensa est un mot d'origine latine qui désigne une table:
Mensa est la table d'autel, dans le langage liturgique de l'Église catholique.

Il peut également faire référence à :
 Mensa, une association regroupant des personnes possédant des résultats supérieurs à celui de 98 % de la population lors d'un test de QI.
 Mensa Select
 Mensa (pluriel : Mensae), un type de relief martien.
 Joy Henrietta Mensa-Bonsu, professeure de droit ghanéenne.